Plaatsen in Polen
 Rostek (district Gołdapski) - Ermland-Mazurië
 Rostek (district Piecki) - Ermland-Mazurië

Personen
 Jan Rostek - Pools militair
 John Rostek - Amerikaans coureur
 Robert Rostek - Pools diplomaat